Тази страница представя турнира за Купа на Съветската армия, проведен през сезон 1981/82. Победителят получава право на участие в турнира за КНК за следващия сезон.

Първи предварителен кръг 
4 ноември 1981 г.

Липсват резултатите от тези мачове.

Втори предварителен кръг 
11 ноември 1981 г.

Липсват резултатите от тези мачове.

Трети предварителен кръг 
18 ноември 1981 г.

Липсват резултатите от тези мачове.

1/32 финали 
2 декември 1981 г.

1/16 финали 
8 декември 1981 г.

1/8 финали 
3 март 1982 г.

Четвъртфинали 
31 март 1982 г.

Полуфинали 
2 юни 1982 г.

Финал

Източници 
 bulgarian-football.com

8
8